Tolnai Ilona (1936–2011) kajakozó
 Tolnai Ilona, Rákhely Gyuláné (1921–2011) atléta, rövidtávfutó, távolugró, olimpikon